Вола:

 Вола — река в России, протекает в Республике Карелия.
 Вола Ишан-ходжа (1786/1793—1872/73) — узбекский поэт и общественный деятель.